Supercoppa polacca 2013 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa polacca 2013 – torneo di pallavolo maschile